Vlad-Mihai Chelu (n. 11 mai 1999, în Giurgiu, România) este un tânăr poliglot și polimat român care a adus o contribuție deosebită în deosebi în înțelegerea paleocreștinismului românesc căruia i-a dedicat o mare parte din studiile academice. Lucrările publicate de acesta în jurnalele naționale privind instuția paleoecclesiei și asupra activității misionare a Sfântului Apostol Andrei s-au bucurat de o deosebită recepție din partea comunității științifice de la noim dar și a publicului mai larg,.În 2021 acesta a lansat Inițiativa Tinerilor Democrați "Ion Rațiu. Un Om" care s-a dorit a fi o mișcare de conștientizare împotriva dezinformării. În cadrul acestei inițiative s-au afirmat tineri din cele mai importante centre universitare ale țării: București, Iași, Constanța și Cluj-Napoca. Aceasta a primit susținerea lui Nicolae Rațiu, fiul ilustrului om politic Ion Rațiu. Dintre acțiunile publice ale mișcării amintim sprijinirea refugiaților ucrainieni de la Isaccea în primele săptămâni ale Invaziei Rusiei asupra Ucrainei din 2022, dar și colaborările cu importante personalități media și academice precum Dan Negru, Grigore Cartianu, Mălin Bot, Liviu Petrina și Marius Ghilezan.

Este de asemenea un jurnalist și poet român publicat. Acesta a debutat în cariera jurnalistică în anul 2020 la România Liberă unde s-a afirmat în special ca și jurnalist de investigație, scoțând în evidență principalele probleme cu care se confruntă societatea românească azi - corupția, ipocrizia, inechitatea socială și economică etc. Cea mai importantă investigație a fost probabil scoaterea în evidență a modului în care administrația locală de la acea vreme din Constanța a distrus o serie de vestigii tomitane importante periclitând astfel trecutul istoric al orașului,. Tot în aceeași perioadă, a început să publice și o serie de poezii și articole satirice în ziarul Academia Cațavencu, parte din același trust media. Acestea evocau problemele generale ale oamenilor din România și au evitat în general să se ia de un partid sau altul politic, bucurându-se astfel de o bună recepție din partea cititorilor, în special din partea publicului tânăr.

Studii 
Vlad-Mihai Chelu a absolvit în anul 2018 Colegiul Național Pedagogic "Constantin Brătescu" din Constanța, cea mai veche instituție de învățământ din Dobrogea. A urmat ulterior în paralel studii în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Eonomice din București și Facultății de Istorie a Universității din București, pe care le-a absolvit cu succes în 2021. S-a specializat în această perioadă în deosebi în studiul paleocreștinismului și al transportului internațional multimodal, domenii în care a excelat. Pentru a aprofunda aceste domenii de interes s-a înscris în 2021 în cadrul unor studii masterale în cadrul Facultății de Istorie a Universitatății „Ovidius” din Constanța și în două alte programe de licență - în navigație la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și teologie la aceași universitate "Ovidius" amintită.

În 2022 mulțumită unei burse oferită de Casa Rusă a urmat de asemenea studii de scurtă durată la Universitatea Lingvistică de Stat din Moscova, cea mai prestigioasă instituție de limbi străine din Federația Rusă.

Activitatea publicistică și jurnalistică 
Începând din 2020 Vlad Chelu s-a afirmat ca și jurnalist în mai multe redacții naționale și internaționale. În debutul său la ziarul cotidian România Liberă a atras atenția asupra modului în care administrația locală din Constanța a distrus în mod sistematic mai multe edificii de interes istoric național și internațional. Investigația sa a atras atenție, motiv pentru care a fost ținta mai multor atacuri din partea unor grupări care au reclamat presupusa sa apropiere la acel moment de Partidul Național Liberal, cât și de echipa de campanie a lui Vergil Chițac care candida din partea partidului amintit la funcția de primar al municipiului de a malul mării în alegerile locale din acel an. Acesta a dezmințit acuzațiile pe motiv că nu au fost întemeiate pe dovezi concrete privind afilierea sa la vreun grup de interese local.

În 2021 Vlad-Mihai Chelu a surprins din nou, de data aceasta cu un articol în publicația Vice privind soarta incertă a republicii separatiste Transnistria din Republica Moldova. Realizat în urma unei vizite din octombrie acel an atât la Bender, cât și la Tiraspol, autorul a prezentat în mod concret situația destul de complicată a localnicilor, care trăiesc sub un regim neo-comunist, nerecunoscut, care încurajează o situație de fapt în care o minoritate afluentă trăiește într-o separare absolută față de marea majoritate a populației care este practic desprinsă de restul lumii. După izbucnirea conflictului din Ucraina, Vlad-Mihai Chelu a luat de nenumărate ori cuvântul împotriva abuzurilor efectuate de ambele părți împotriva civililor.

După arestarea în mai 2022 a lui Alexandru Rotaru, jurnalist Digi 24, în Transnistria, Vlad-Mihai Chelu s-a manifestat public în sprijinul acestuia transmițând în cadrul unei emisiuni de la B1 TV din 11 mai că: "regimul de la Tiraspol nu reprezintă moldovenii vorbitori de limbă română ori rusă de acolo (...) el reprezintă o structură de tip oligarhic".

Activitate politică și socială 
A activat în viața socială și politică locală încă din vremea liceului decizând astfel din rațiuni ideologice să se înscrie în mai 2017 în organizația de tineret a Partidului Țărănesc Creștin-Democrat. A ajuns lider local al acesteia, însă în urma unor neînțelegeri a ales să își dea demisia din partid alăturându-se așa zisei Rezistențe Țărăniste de la acel moment. A participat la întrevederile anuale de la Sighetu Marmației în cadrul căruia s-au pus bazele Partidului Corectei Guvernări și Partidului Național Țărănist Maniu-Mihalache care au fuzionat ulterior în 2022. S-a opus acestui act, motiv pentru care și-a dat demisia din structurile acestui partid în iunie 2022.

Vezi și 
Țărănism

Liberalism

Legături externe 

Jurnaliști români în viață
Istorici români în viață
Politicieni români
Constănțeni
Navigatori